«Stripped» — четвертий студійний альбом американської співачки Крістіни Агілери. Випущений 26 жовтня 2002 року.

Список композицій

Чарти

Історія виходу

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки

Альбоми Крістіни Агілери